Годвин (, ) — имя и фамилия:

Фамилия 
 Годвин, Джордж (1813—1888) — английский архитектор, искусствовед, журналист и редактор журнала «The Builder».
 Годвин, Линда Максин (род. 1952) — американская женщина-астронавт.
 Годвин, Майк (род. 1956) — американский юрист, журналист и писатель.
 
 
 Годвин, Пауль (1902—1982) — немецкий и нидерландский скрипач и эстрадный музыкант.
 Годвин, Самсон (род. 1983) — нигерийский футболист.
 Годвин, Томас (1587—1643) — английский археолог и библеист.
 Годвин, Томми (1920—2012) — британский велогонщик.
 Годвин, Уильям (1756—1836) — английский журналист и политический философ, драматург, анархист.
 Годвин, Фрэнсис (1562—1633) — английский священник и писатель.
 Годвин, Эдвард Уильям (1833—1886) — английский архитектор.

Двойная фамилия 
 Годвин-Остин, Альфред Рид (1889—1963) — британский генерал, участник двух мировых войн.

Имя 
 Годвин Уэссекский (1001—1053) — английский политический деятель, эрл Уэссекса.	
 Окпара, Годвин (род. 1972) — нигерийский футболист.

См. также 
 Закон Годвина

Примечания